De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1997/98 werd gehouden op woensdag 16 mei 1998 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayern München versloeg Duisburg met 2-1, dankzij een late treffer van Mario Basler.

Finale

Wedstrijd

1998
FC Bayern München
DFB
Sportevenement in Berlijn